Железово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области в составе Соломатовского сельсовета.

География 
Деревня находится в 17 км к юго-западу от Чкаловска и в 76 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода. Абсолютная высота над уровнем моря — 97 м..

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 301 человека.

Инфраструктура 
В деревне работают 2 магазина, есть Центр досуга, библиотека, есть рабочий клуб.

Транспорт 
К деревне идёт автодорога 22Н-4512.

Примечания 

Населённые пункты Чкаловского района (Нижегородская область)